Pseudepipona — род одиночных ос (Eumeninae). Более 30 видов.

Распространение 
Палеарктика (большинство видов). 1 вид проник в Северную Америку и 2 — в Афротропику. Для СССР указывалось 16 видов. В Европе около 10 видов. Один вид найден в Индии (в Гималаях). Австралийские виды в 2021 году были перемещены в состав рода Euodynerus.

Описание 
Мелкие (около 1 см) осы. Гнёзда в песчаной почве. Взрослые самки охотятся на личинок насекомых для откладывания в них яиц и в которых в будущим появится личинка осы. Провизия — гусеницы.
Тело чёрное, в основном с жёлтыми или белыми отметинами, или даже всё тело почти ржаво-жёлтое у некоторых видов; темя с одной ямкой у самки; проподеум с приподнятым горизонтальным килем между дорсальной и задней поверхностями; проподеум с латеральным зубчатым килем у подрода Pseudepipona (рис. 5, 12, 23, 42, 50, 59-60); у самца подрода Pseudepipona мандибула с тремя зубцами и с глубоким зубным промежутком между первым и вторым; тергит Т1 уже Т2 и в основании без поперечного киля.

Классификация 
Более 30 видов.
 
 
  (= P. herrichii mongolica Giordani Soika, 1970)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (= P. herrichii afromontana Gusenleitner, 1977)
 
 
 
  (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан)
 
 
 
  (Казахстан)
 
 
 
 
 (Туркменистан)
 
 
 
 
 
 
 
 
  (=* )
 
 
 
 
 
  (Казахстан)

Примечания

Литература 
 Carpenter, J. M. (1986). A synonymic generic checklist of the Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae). Psyche, 93: 61—90.
 Gusenleitner, J. (1998) Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera). Teil 9. Die Gattung Pseudepipona Saussure. Linzer Biologische Beiträge, 30 (2), 487—495.

Ссылки 
 Список рода Pseudepipona на www.biolib.cz

Настоящие осы
Роды перепончатокрылых
Насекомые Европы